En tonlös alveolar lateral frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett bältförsett l).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa alveolara laterala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en lateral frikativa, vilket betyder att luftflödet går genom förträngningar om sidorna av tungan.

Användning i språk 
Den tonlösa alveolara laterala frikativan skrivs på walesiska med dubbel-l, som i namnet Lloyd. Det återfinns även i zulu och xhosa. I svenska finns den i dialekter i Dalarna, Jämtland och Härjedalen.

Fonetik
Konsonantljud